1 U ovaj modalitet uključeni su, među ostalima, i Jugoslaveni i Muslimani.

Izvor: Statističke informacije Državnog zavoda za statistiku, 2013.

Stanovništvo Hrvatske prema popisu iz 2011. godine:

Stanovništvo prema prethodnim popisima

 Godine 2021. Hrvatska je imala 3,888.529 stanovnika.

 Godine 2011. Hrvatska je imala 4,284.889 stanovnika.

 Godine 2001. Hrvatska je imala 4.437.460 stanovnika (Hrvati 89.63 %, Srbi 4.54 %, Ostali i nepoznato 2.91 %, Bošnjaci 0,47 %, Talijani 0,44 %, Mađari 0,37 %, Albanci 0,34 %, Slovenci 0,3 %, Česi 0,24 %, Romi 0,21 %, Crnogorci 0,11 %, Slovaci 0,11 %, Makedonci 0,1 %, Nijemci 0,07 %, Rusini 0,05 %, Ukrajinci 0,04 %)

 Godine 1991. Hrvatska je imala 4.784.265 stanovnika (Hrvati 78,1 %, Srbi 12,2 %, Neopredijeljeni 6 %, Muslimani 0,9 %, Slovenci 0,5 %, Mađari 0,5 %, Talijani 0,4 %, Česi 0,3 %, Albanci 0,3 %, Crnogorci 0,2 %, Romi 0,1 %, Slovaci 0,1 %, Rusini 0,1 %, Židovi 0,1 %, Nijemci 0,1 %)

 Godine 1981. 4.601.469 stanovnika (Hrvati 75,1 %, Srbi 11,6 %, Neopredijeljeni 10,2 %, Mađari 0,6 %, Slovenci 0,6 %, Muslimani 0,5 %, Česi 0,3 %, Talijani 0,3 %, Crnogorci 0,2 %)

 Godine 1961. 4.159.696 stanovnika (Hrvati 80,3 %, Srbi 15 %, Mađari 1 %)

 Godine 1953. 3.936.022 stanovnika (Hrvati 79,5 %, Srbi 15 %, Mađari 1,2 %, Slovenci 1,1 %)

 Godine 1948. 3.779.858 stanovnika (Hrvati 78,7 %, Srbi 14,3 %, Talijani 2 %, Mađari 1,4 %, Slovenci 1 %)

 Godine 1931. 3.430,270 stanovnika (Hrvati 72,3 %, Srbi 16,8 %, Nijemci 2,9 %, Mađari 2 %, Česi 1,3 %)
Izvor

Vidi još 
 Popis stanovništva u Hrvatskoj 2011.
 Gradovi u Hrvatskoj

Vanjske poveznice 

Državni zavod za statistiku
Stanovništvo Hrvatske krajem 18. stoljeća (galerija)